Сожі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 220 км на південь від Парижа, 105 км на південь від Орлеана, 25 км на південний захід від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сожі на сайті французького Національного інституту географії
 Сожі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сожі на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сожі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сожі на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер